Eytel ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Eytel (1730–1797), Hofstuckateur
 Jules Eytel (1817–1873), Schweizer Politiker